Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Philadelphia 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Kerry Reid e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Françoise Dürr e Virginia Wade 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Kerry Reid /  Wendy Turnbull (Campionesse)
 Janet Wright /  Kristien Shaw (semifinali)

 Françoise Dürr /  Virginia Wade (finale)
 Rosie Casals /  Joanne Russell (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Philadelphia 1978